

Вознесенка — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Вознесенка — село, Куйбишевський сільський округ, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Вознесенка — село, Якорський сільський округ, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Вознесенка — село, Успенський район, Павлодарська область

Вознесенка — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Вознесенка — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Вознесенка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Вознесенка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Вознесенка — село, Казанський район, Тюменська область
 Вознесенка — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Вознесенка — присілок, Кривошиїнський район, Томська область
 Вознесенка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Вознесенка — село, Родинський район, Алтайський край
 Вознесенка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Вознесенка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Вознесенка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Вознесенка — присілок, Тісульський округ, Кемеровська область
 Вознесенка — село, Учалинський район, Башкортостан
 Вознесенка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Вознесенка — село, Шегарський район, Томська область
 Вознесенка — присілок, Юринський район, Марій Ел
 Вознесенка — село, Яйський округ, Кемеровська область

Вознесенка — село, Донецька область, Мар'їнський район
 Вознесенка — село, Донецька область, Старобешівський район
 Вознесенка — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Вознесенка — село, Сумська область, Буринський район
 Вознесенка — село, Херсонська область, Новотроїцький район
 Вознесенка — історичний район міста Запоріжжя

Див. також 
 Вознесенка Перша
 Вознесенка Друга